Teunissen ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Teunissen (* 1981), niederländischer Eishockeyspieler
 Herman Teunissen (1914–1992), niederländischer Entomologe
 Jo Teunissen-Waalboer (1919–1991), niederländische Speerwerferin
 Mike Teunissen (* 1992), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch: Theunissen